Amerikai Egyesült Államok
 Macksburg (Iowa)
 Macksburg (Ohio)
 Macksburg (Oregon)